Вариз () - муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ер і Луар
 Вариз () - муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель